Ереванский государственный университет () — высшее учебное заведение в Ереване. Самый старый из университетов Армении. ЕГУ был основан в 1919 году. На сегодняшний день он является самым большим и престижным вузом страны. Университет также известен под неофициальным названием «материнский вуз» (Մայր բուհ, Mayr buh).

В университете работают 3,150 сотрудников, из них 1190 — преподавательский состав, который включает в себя 25 академиков, 130 профессоров, 700 доцентов и 360 ассистентов профессора. В университете 400 работников исследовательского центра, 1350 аспирантов, 8500 студентов, 300 из них — иностранцы.

Обучение проходит на армянском языке, в случае необходимости иностранным студентам предоставляется помощь на русском или английском языках. Академический год длится с 1 сентября по 30 июня.

В 2010 году ЕГУ занял первое место в рейтинге университетов Армении и 954 из 20,000 в мировом рейтинга по версии University Ranking by Academic Performance.

История

Предыстория 
До вхождения в состав России, практически вся система образования армянского населения Восточной Армении находилась в руках Армянской церкви. Первые учебные и просветительские заведения, основанные армянами, начали открываться на территории России в самом начале XIX века. Первым подобным учебным заведением стала школа имени Агабабова в городе Астрахань, основанная в 1810 году. В 1811 году была открыта школа в Нор Нахичеване, а в 1815 году в Москве открыто Армянское Лазаревых училище (Московский армянский гг. Лазаревых институт). В 1824 году, в Тифлисе, по инициативе главы Грузинской епархии Армянской Церкви Нерсеса V, было основано главное учебное заведение армян Закавказья — Академия Нерсисяна. Наряду с открытием светских учебных заведений, продолжали основываться и новые Церковные школы, число которых к 1936 году составило 21. В 1850 году Армянской Церковью в Закавказье были открыты первые трехлетние начальные школы с обучением на армянском языке. К 1885 году их насчитывалось 270.

Основной сложностью, связанной с образованием армян, являлось противоборство строгой церковной и «современной» на тот период времени систем. Первую отстаивали церковные деятели, вторую, соответственно, — молодое поколение армянских просветителей (Хачатур Абовян, отец и сын Габриэль и Рафаэль Патканяны, Микаэл Налбандян и многие другие), целью которых было дать возможность знакомиться не только с церковной, но и светской литературой, доступной в то время далеко не каждому. Тем не менее, многие армянские студенты, после окончания церковной школы, продолжали своё образование в крупнейших университетах Европы и России.

Основание университета 

До образования Первой Республики Армения, армяне, после получения среднего образования, поступали  в университеты на остальной территории России и Европы. Вопрос об открытии высшего учебного заведения в Армении стал безотлагательным после закрытия частного вуза в Грузии, в котором получали образование многочисленные студенты из Армении. 16 мая 1919 года Совет министров Первой Республики Армения, при активном участии политика Сиракана Тиграняна, принял решение основать в Ереване университет с 4 факультетами: историко-лингвистическим, экономико-юридическим и медицинским факультетами, а также физико-математическим факультетом с техническими подразделениями. Профессор Юрий Гамбарян был назначен первым ректором университета (1919-20).Университет открылся 31 января 1920 года — временно в здании Александропольской торговой школы, так как в Ереване отсутствовали необходимые условия. С нового учебного года, осенью 1920 года, университет был перемещен в здание Ереванской педагогической семинарии и назван Ереванским народным университетом, а с 1922 года — государственным университетом.

Для чтения лекций Юрий Гамбарян пригласил из разных стран известных армянских ученых, в том числе Акопа Манандяна, Манука Абегяна и Степана Малхасянца. В 1920-е годы университет состоял из 5 факультетов. Здание университета располагалось в Ереване на улице Астафьяна (ныне — Абовяна).

В первый учебный год в университете действовал один — историко-языковедческий факультет, обучались 262 студента и работали 32 преподавателя. Первым ректором университета был Юрий Гамбарян. С первого же года основания в университет для преподавательской работы были приглашены такие именитые преподаватели, окончившие зарубежные вузы и имеющие опыт работы, как Акоп Манандян, Манук Абегян, Степан Малхасянц и др.

Советский период 

После установления в Армении советской власти 17 декабря, первым наркомпросом Армянской ССР возглавляемым Ашотом Оганесяном, был издан приказ «О реорганизации университета Еревана», согласно которому университет Армении был переименован в Ереванский народный университет. Ректором вновь открытого народного университета был избран арменист, профессор Акоп Манандян.

В 1920-е годы университет действовал на первом этаже двухэтажного туфового чёрного здания учебной семинарии на улице Астафяна. В народном университете имелось 2 факультета: обществоведения и естествоведения. Но уже с октября 1921 году в университете действовали 5 факультетов: обществоведения, востоковедения, технический, педагогический и советского строительства. Впоследствии факультет обществоведения был переформирован в сельскохозяйственный, а в марте 1922 года был открыт также и медицинский факультет. Согласно решению правительства от 20 октября 1923 года, народный университет был переименован в государственный университет. Статус и ответственность главного университета страны возросли, но вместе с тем были усложнены предъявляемые требования. Руководство университета после тщательного отбора пригласило ученых-педагогов, окончивших зарубежные вузы и владеющих несколькими иностранными языками.

В 1930 году по решению Правительства Армянской ССР на базе медицинского факультета университета был создан Государственный медицинский институт, первым ректором (директором) которого стал Акоб Ованнисян, в 1922—1930 годах занимавший пост ректора Ереванского университета и имевший большой опыт в управлении вузом.

В 1933—1934 учебном году в университете действовали экономический, естественно-исторический, историко-языковедческий, физико-математический и педагогический факультеты. В 1934 году педагогический факультет окончательно отделился и на его основе был создан самостоятельно действующий педагогический институт (в настоящее время — Армянский государственный педагогический институт им. Х. Абовяна). В том же учебном году факультет естествоведения был разделен на 2 факультета: биологический и химический. Таким образом, с 1935—1936 учебного года в университете формируются и начинают действовать 8 факультетов: исторический, филологический, юридический, геолого-географический, химический, физико-математический, биологический. В 1945 году был открыт и факультет международных отношений, действовавший до 1953 года.

В 1957 году к государственному университету присоединяется институт русского и иностранных языков в качестве одного из факультетов, который в 1961 году вновь отсоединяется.

В 1959 году от физико-математического факультета отделяется и приобретает самостоятельность физический факультет, от которого в 1975 году был отделен факультет радиофизики.

В 1991 году в Ереванском государственном университете было уже 17 факультетов, которые подготавливали кадры по 32 специальностям.

1960—1990-е годы стали беспрецедентными годами развития в жизни университета: был сформирован ряд новых факультетов, созданы новые научные лаборатории, основан центр арменистики. Значительным образом была оживлена издательская работа: помимо учебных пособий и учебников были изданы научные работы именитых преподавателей, научные журналы, сборники и т. д.
 
1995—1996 учебный год ознаменовал начало нового этапа деятельности Ереванского государственного университета. В соответствии с международными критериями, в целях получения качественно нового университетского образовательного статуса, большинство армянских вузов, в том числе и ЕГУ, перешло на двухступенчатую систему образования.

Независимая Армения 

До настоящего времени ЕГУ выпустил около 90 тысяч студентов. На 21 факультете обучаются специальностям 13 тысяч студентов. Из более чем 1200 преподавателей университета 200 — доктора наук, более 500 — кандидаты наук. В университете проводят свою научно-педагогическую деятельность более трёх десятков академиков НАН РА. Благодаря учёным в вузе осуществляются основательные и прикладные исследования в различных областях современной науки. Исследования проводятся в более чем 40 направлениях. Организуются учебно-методические работы на более чем 100 кафедрах, оснащенных новейшей техникой. При ЕГУ также действует физико-математическая школа имени А. Л. Шагиняна.
 
Количество студентов — 12 794. Преподавателей — 1 311, из них: 9 академиков НАН РА, 17 чл.-корр. НАН РА, 188 докторов наук, профессоров и 612 кандидатов наук, доцентов.

Подразделения 
 Факультет биологии
 Факультет географии и геологии
 Факультет информатики и прикладной математики
 Факультет математики и механики
 Факультет радиофизики
 Факультет физики
 Факультет химии
 Факультет армянской филологии
 Богословский факультет
 Факультет востоковедения
 Факультет журналистики
 Факультет истории
 Факультет международных отношений
 Факультет романо-германской филологии
 Факультет русской филологии
 Факультет социологии
 Факультет философии и психологии
 Экономический факультет
 Юридический факультет
 Иджеванский филиал

Центры: арменоведения, картвелологии, египтологии, эллинистики, цивилизационных и культурологических исследований, европейского права и интеграции, информационных технологий и изучения образования, доуниверситетского образования, выпускников и карьеры, культуры;
 20 научно-исследовательских лабораторий.

Количество направлений подготовки бакалавров и специалистов, магистров, аспирантов:
 направления подготовки бакалавров — 48;
 направления подготовки магистров — 117.

Специализированные советы по защите диссертаций:
 докторские — 7 советов, в том числе по физико-математическим, химическим, биологическим, филологическим, философским наукам;
 кандидатские — 4 совета, в том числе по физико-математическим, географическим, юридическим, филологическим наукам.

Сегодня около 13 000 студентов учатся на 20 факультетах университета. 200 из 1200 преподавателей имеют ученую степень доктора наук и более 500 — кандидата.

Университет является одним из научных центров Армении.

Правление Университета

Совет попечителей 
Совет попечителей ЕГУ — это коллегиальный руководящий орган, состоящий из 32 представителей, уполномоченных на 5 лет. Совет попечителей отвечает за утверждение рабочих процессов и условий избрания ректора, принимает решение по преждевременному лишению полномочий, оценивает годовой отчет ректора, утверждает годовой и стратегический плана, вносит изменения в устав ЕГУ, структуру университета, бюджет, академический состав и т. д.

Совет попечителей состоит из представителей следующих органов:

 профессорский состав (25 %)
 студенты и аспиранты (25 %)
 представители научной, образовательной, культурной и экономической сферы (25 %)
 работники, сотрудничающие с университетом (25 %)

Ректор 
Ректор ЕГУ — это исполнительный директор университета. По уставу университета, ректор — высшим руководящим лицом университетского фонда и ответственным лицом за все мероприятия, проходящие в университете. Ректор избирается анонимным голосованем на срок в 5 лет.

Среди обязанностей ректора — управление и контроль над академической, научной, экономической, финансовой, государственной и международной работой университета. Ректор также председатель академического совета ЕГУ.

Академический совет 
Академический совет ЕГУ отвечает за разработку и управление образовательно-методологической и научной работы университета циклами по 5 лет. Работа совета проходит в режиме регулярных и внеплановых встреч. В течение года совет собирается как минимум 8 раз, экстренные встречи созываются в случае необходимости по письменному требованию председателя академического совета или минимум 1/3 совета.

Академический совет утверждает правила относительно квалификации выпускников, период приема заявок в аспирантуру, принимает решения по поводу реорганизации и прекращения работы факультетов, научных и исследовательских институтов, центров, колледжей, высших школ, департаментов и других структурных подразделений. Академический совет также отвечает за присуждение почетных титулов, медалей, наград, индивидуальных стипендий, также имеет право номинировать кандидатов на государственные и международные награды и титулы.

Академический совет состоит из 88 членов, 50 % из которых — выборные. Ректор ЕГУ — председатель академического совета, проректоры — главы соответствующих подразделений. Важно упомянуть, что 25 % состава совета — это студенты.

Ректорат 
Ректорат ЕГУ — консультативный орган. Он состоит из ректора, проректоров, научного секретариата, главы образовательной администрации, главного бухгалтер, президента торгового объединения, глав филиалов ЕГУ, научных институтов, директоров центров и деканов факультетов.

Ректоры 
 Юрий Гамбарян (1919—1920)
 Акоп Манандян (1920—1921)
 Давид Заврян (Завриев) (1921—1922)
 Акоб Ованнисян (1922—1930)
 Тигран Мушегян (1933—1935)
 Врам Костанян (1935—1937)
 Микаел Енгибарян (январь-апрель 1937)
 Генри (Арутюн) Габриелян (апрель-август 1937)
 Анушаван Арзуманян (август-сентябрь 1937)
 Норайр Дабагян (октябрь—ноябрь 1937)
 Камсар Аракелян (1937—1938)
 Гарегин Петросян (1938—1941 и 1949—1957)
 Грачья Буниатян (1942—1946)
 Оганес Погосян (1947—1948)
 Гагик Давтян (1957—1961)
 Нагуш Арутюнян (1961—1963)
 Грант Батикян (1963—1966)
 Мкртич Нерсисян (1966—1977)
 Сергей Амбарцумян (1977—1991)
 Норайр Аракелян (1991—1993)
 Радик Мартиросян (1993—2006)
 Арам Симонян (2006-2019)

Библиотека 

Библиотека Ереванского Государственного Университета существует со дня основания вуза — 28 февраля 1920 года.

12 октября 1994 года библиотека переместилась в новое здание, входящее в университетский комплекс на улице Чаренца, открытое в честь 75-летнего юбилея ЕГУ.

7 октября 1997 библиотека была названа именами Саркиса и Мари Измирлян (родителей швейцарского мецената армянского происхождения Дикрана Измирляна).

В 2015 году холл библиотеки украсила «аллея благодарности» посвящённая знаменитым людям, высказывающим про-армянскую точку зрения во время Геноцида армян, включая европейских и американских научных, политических и культурных деятелей.

Дополнительная занятость

Издательский дом ЕГУ 
После основания университета, 31 января 1920 года, университет напечатал первый выпуск собственной газеты «Университет Армении», что заложило основу издательскому дому ЕГУ. В тот же год университет выпустил первую книгу — «Принципы психологии» Джеймса Уильяма.

За 90 лет существования издательский дом ЕГУ выпустил более 5,500 книг. На данный момент, издательский дом возглавляет Карен Григорян, кандидат психологических наук.

Ежемесячная газета 
Раз в месяц ЕГУ выпускает собственную газету «Университет Еревана» (, Yerevani hamalsaran).

Летняя школа «Диаспора» 
Летняя школа «Диаспора» — совместный проект ЕГУ и Министерства Диаспоры Армении, стартовавший в 2016 году. Программа создана с целью сохранения и укрепление армянской идентичности в сообществах армянской диаспоры и повышения уровня владения армянского языка у молодых людей, проживающих за пределами страны. Летняя школа включает в себя программы для переквалификации преподавателей армянских школ за рубежом, директоров культурных организаций, представителей армянских мультимедийных проектов и молодёжных организаций.

Выпускники 
Ереванский Государственный Университет окончило большое количество известных людей с разных сферах: управление, экономика, литература, история, искусство, инженерное дело.

Политика 
 Марат Алексанян — армянский государственный деятель, министр юстиции Армении (1996—1998)
 Александр Арзуманян — министр иностранных дел Армении (1996—1998), первый посол Армении в США (1992—1993)
 Баграт Асатрян — председатель Центрального банка Армении (1994—1998)
 Гагик Арутюнян — второй премьер-министр Армении (1991—1992)
 Арарат Мирзоян — вице-премьер Армении с 11 мая 2018 года
 Карен Карапетян — мэр Еревана (2011—2012), премьер-министр Армении (2016—2018)
 Левон Тер-Петросян — первый президент Армении (1991—1998)
 Серж Саргсян — президент Армении (2008—2018)
 Армен Саркисян — посол Армении, премьер-министр (1996—1997), президент с 9 апреля 2018
Никол Пашинян — премьер министр Армении с 2018 года
 Ваге Степанян — министр юстиции (1990—1996)
 Василий Шкляр — украинский писатель и политический деятель

Литература 
 Наири Зарьян — армянский прозаик и поэт
 Паруйр Севак — армянский поэт и литературовед
 Сильва Капутикян — — крупнейшая армянская поэтесса XX века, писатель и публицист, академик

Наука 
 Довлатян, Врам Вагинакович - доктор химических наук и академик 
 Наталия Меликян — доктор биологических наук
 Сергей Мергелян — самый молодой доктор наук в истории СССР
 Норайр Сисакян — советский биохимик

Искусство 
 Норайр Мнацаканян — певец, актёр театра и кино

История 
 Степан Погосян — армянский партийный и государственный деятель
 Сурен Еремян — советский и армянский историк

Военное дело 
 Леонид Азгалдян — армянский физик и один из основателей «Армии освобождения».
 Шаген Мегрян — командующий силами самообороны Шаумяновского района, герой Арцаха

См. также 
 Список ВУЗов Армении

Примечания 
Комментарии

Источники

Ссылки 
 Официальный сайт ЕГУ

 
Университеты Еревана